Танка — п'ятивірш, що складається із чергування п'яти- та семискладових рядків.

 Танка — руїни міста цивілізації мая у штаті Кінтана-Роо (Мексика).
 Танка — гора в Перу; регіон Арекіпа.